El término gráfico (también, gráfica) alude, en esta enciclopedia:
Gráfica, una representación de datos, generalmente numéricos, por medio de líneas y objetos geométricos:
 a un gráfico de barras, particularmente un histograma;
 a un gráfico circular;
 a la gráfica de una función, una visualización de la correspondencia entre los valores del dominio y contradominio de una función matemática;
 a una gráfica o grafo, un objeto matemático que describe relaciones de conexión entre elementos de un conjunto;
 en informática, a un gráfico, un elemento que no está basado en texto; por ejemplo, Microsoft Windows y todas las versiones de Mac OS son sistemas operativos gráficos.
 La revista Gràffica, sobre diseño y cultura visual.